Live in America (Rowwen Hèze)
Live in America (TransAtlantic)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing